Sirga steht für
Sirga – Die Löwin französischer Film (1993) von Patrick Grandperret 
 À Sirga, portugiesische Literaturzeitschrift
Siehe auch:
Villalcázar de Sirga